NGC 2405-1, een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Tweelingen
NGC 2405-2, een elliptisch sterrenstelsel in het sterrenbeeld Tweelingen